Comme vous peut désigner :
Comme vous, un album de Michel Delpech
Comme vous, un album de Julie Zenatti